Cinema:
 Crossing the Line (pel·lícula de 2002), telefilm estatunidenc dirigit per Graeme Clifford
 Crossing the Line (pel·lícula de 2006), pel·lícula britànica dirigida per Daniel Gordon
 Crossing the Line (pel·lícula de 2008), curtmetratge neozelandès dirigit per Peter Jackson
 Crossing the Line (títol alternatiu de The Big Man; títol en català: Creuar la línia), pel·lícula britànica de 1990 dirigida per David Leland
 Crossing the Line (títol alternatiu de Little Woods), pel·lícula australianoestatunidenca de 2018 dirigida per Nia DaCosta